La fontaine Saint-Michel de Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
 La fontaine Saint-Michel de Paris, une fontaine située dans le .